Das ISS Canary Wharf Squash Classic 2006 fand vom 11. bis 17. Februar 2006 in London statt. Dieses Squashturnier für Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zu derer Wertungskategorie 5 Star. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Sieger der ersten offiziellen Auflage wurde Thierry Lincou, der im Finale Anthony Ricketts mit 11:9, 6:11, 11:7, 7:11 und 11:3 besiegte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Ben Garner einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2006